Sasibuqa (, Satibukha ; , Sasi Buka khan), remplace Bayan khan sur le trône, est devient ainsi le  khan de la Horde blanche, de 1309/10 à 1315. Il y est remplacé par Ilbasan

Biographie

Annexes

Notes et références

Bibliographie 

Khan kazakh
Horde blanche
Dirigeant politique mongol du XIVe siècle